Con Terza Divisione si può intendere:
Terza Divisione, terzo livello del campionato italiano di calcio dal 1921 al 1926; quarto dal 1926 al 1929 e quinto dal 1929 al 1935.
Terza Divisione, terzo livello del campionato libanese di calcio